— ежегодная премия японского издательства Bungeishunju, которой с 1955 года награждается ёнкома, однопанельная манга, а также юмористическая и сатирическая манга. Также присуждается работам, считающимся авторским «magnum opus». В числе номинантов и победителей — Дзёдзи Ямафудзи, Макото Вада, иллюстрации Таку Фурукавы, артбук Синто Тё, пародии Мэд Амано. Последнее вручение состоялось в 2002 году.

Победители

Примечания 

Премии в аниме и манге
Награды, появившиеся в 1955 году
Премии Японии
Награды по алфавиту